

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 5 podstawowych
 Borówno – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wałbrzyskim, w gminie Czarny Bór
 Borówno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Dobrcz
 Borówno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. chełmińskim, w gminie Chełmno
 Borówno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Kowalewo Pomorskie
 Borówno – osada leśna w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie działdowskim, w gminie Lidzbark
 Borówno – część wsi Mroczeń w woj. wielkopolskim, w pow. kępińskim, w gminie Baranów
 Borówno – kolonia wsi Dyszno w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Dębno

Jeziora w Polsce 
 Jezioro Borówno – jezioro na Wysoczyźnie Świeckiej, w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Dobrcz;
 Jezioro Borówno – jezioro na Pojezierzu Gnieźnieńskim, w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Łabiszyn;
 Jezioro Borówno – jezioro na Pojezierzu Krajeńskim, w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. sępoleńskim, w gminie Sępólno Krajeńskie;
 Jezioro Borówno – jezioro na Pojezierzu Krajeńskim, w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Zakrzewo;

Zobacz też 
 Jezioro Borówno Małe
 Jezioro Borówno Wielkie

Bibliografia 
 Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy. Część 2. Wody Stojące (pdf 1840 kb)